O'Gara ist der Familienname von

 Kyle O’Gara (* 1995), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Rob O’Gara (* 1993), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Ronan O’Gara (* 1977), irischer Rugbyspieler